Pyttel ist der Name von:

 Georg Pyttel (* 1938), deutscher Langstreckenläufer
 Roger Pyttel (* 1957), deutscher Schwimmer